Солтыс:

 Солтыс — в Средних веках глава (староста) села, деревни в Западной, Центральной и Восточной Европе.

Фамилия 
 Солтыс, Адам Мечиславович (1890—1968) — польский и украинский композитор, дирижёр и педагог.
 Солтыс, Ион Сидорович (1923—1945) — красноармеец, герой Советского Союза.
 Солтыс, Мечислав (1863—1929) — польский композитор, дирижёр и музыкальный педагог.

См. также 
 Солтысы
 Солтис